Nutzfahrzeuggesellschaft Arbon & Wetzikon – azienda svizzera costruttrice di autobus, filobus e camion

Codici
NAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Narathiwat (Thailandia)